Литвино́вский:
 Литвиновский — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Литвиновский, Александр Фёдорович — белорусский композитор (род. 1962).